El término en inglés 'three' (número 3 en español) puede hacer referencia a:

Álbumes
Three (1976), álbum de Bob James;
Three (1979), primer EP de U2;
Three (2000), álbum de The Black Heart Procession;
Three (2001), álbum de The John Butler Trio;
Three (2003), álbum de Sugababes;
THREE (2013), EP de Charlotte Church;
Three (2015), álbum de Gloriana;

Cine
Three (Tri) (1965), película yugoslava dirigida por Aleksandar Petrović;
Three (1969), película británica dirigida por James Salter;
Three (2002), película de terror asiático dirigida por 3 directores;
Three (Thr3e) (2006), película estadounidense dirigida por Robby Henson, basada en la novela de Ted Dekker;
Three (2008), película india dirigida por Sekhar Suri;
Three (2010), película alemana dirigida por Tom Tykwer;
Three (2016), película hongkonesa dirigida por Johnnie To;

Otros
Three canal de televisión de Nueva Zelanda;